

Astronomia
1486 Marilyn – asteroide della fascia principale

Cinema
Marilyn – film del 1954 diretto da Wolf Rilla
Marilyn – film documentario del 1963 diretto da Harold Medford
Marilyn – film del 2011 diretto da Christopher Petry
Marilyn (My Week with Marilyn) – film del 2011 diretto da Simon Curtis
Marilyn – film del 2018 diretto da Martín Rodríguez Redondo

Geologia
Marilyn – tipo di collina, o montagna, delle isole britanniche

Musica
Marilyn – opera di Lorenzo Ferrero 
Marilyn – cantante britannico
Marilyn – album del 1977 dell'Assemblea Musicale Teatrale

Onomastica
Marilyn – nome proprio di persona inglese femminile